Alexandra Álvarez Lozano (Monterrey, Nuevo León, 5 de octubre de 1970) es una cantante mexicana.

Biografía

Desde niña participaba en los festivales de su natal Monterrey. A finales de 1985, cuando contaba con quince años de edad, se le presenta la oportunidad de formar parte del naciente grupo Fandango junto con Rocío Torres, Liliana García, Evalinda Gonzales y María Eugenia «Moña» Arrambide. Fue integrante de este durante tres años y lo abandonó en agosto de 1988 por problemas tanto personales como administrativos. Junto con Fandango, grabó los discos Contrastes, Autos, moda y rock and roll y ¡Hola! Qué tal. 

En 1991, a pesar de que no fue seleccionada en la primera audición, Alexa logra entrar al grupo Timbiriche tras una segunda audición, gracias al productor Víctor Hugo O' Farril, quien ya conocía su trabajo desde Fandango e incluso la había contemplado años antes para incorporarse a Timbiriche. Pero, a la negativa de esta de compartir escenario con Paulina Rubio, su lugar fue reservado hasta 1991. Por lo tanto, Alexa ocupa el lugar de Claudio Bermúdez. Ya en Timbiriche, compartió créditos con Diego Schoening, Silvia Campos, Kenya Hijuelos, Tanya Velasco, Daniel Gaytán, Lorena Shelley y Jean Duverger. En 1991 graba junto con Timbiriche el disco Timbiriche 11 y, en 1993, el disco Timbiriche XII, del cual se desprende el éxito «Muriendo lento», que ella canta junto con Diego. En marzo de 1994, Alexa decide salir del grupo para casarse y llevar una vida normal.

En 2011 Alexa logra reunirse con tres de sus compañeras de Fandango (Evalinda, Rocío y Liliana) para un concierto en honor al productor Loris Cerroni. Evento que llevó por nombre Ama la vida y fue efectuado el 9 de febrero en la ciudad de Guadalajara.

Desde 2014 planeaba hacer un proyecto musical junto con su excompañero de Timbiriche Daniel Gaytán, pero nunca se concretó.

Reaparece en escena en la edición 2017 de La voz México con el equipo de Carlos Vives. En la primera batalla, en una actitud desconocida en el programa, en un acto de soberbia, se retira de la competencia y «cede» su lugar por miedo a perder. A finales de ese año, lanza una nueva versión de «Muriendo lento», canción que fuera su parteaguas en su etapa con Timbiriche.

En marzo de 2018, Alexa logra convocar a las nueve integrantes oficiales (originales y reemplazos) de Fandango durante una cena particular en Monterrey, lo que causó animosidad entre sus fanes. Finalmente, en junio de ese mismo año, Alexa, Rocío, Anabella, Sandra, Liliana y Lorena (Marlene) logran reunirse como Fandango para con concierto en México en Asha Fest, donde interpretaron «Un millón de maneras de olvidarte» y «Autos, moda y rock and roll».

Para el 27 de octubre, Fandango (ya sin Lorena en la formación y nuevamente como quinteto) se presenta junto con el grupo Matute en la arena Ciudad de México en un concierto. Después de ello, hicieron entrevistas dando a entender su inminente regreso.

Ya iniciando 2019, ahora como cuarteto conformado por Alexa, Rocío, Anabella y Sandra, siguieron haciendo presentaciones en diferentes sedes. Ya para septiembre, se presentan como parte del elenco de un nuevo proyecto llamado Gira Tour Pop & Rock, donde se logran reunir exintegrantes de famosas agrupaciones de los 80, como lo fueron Parchís, Timbiriche, Flans, Chamos, entre otros. El primer concierto de dicha gira fue el 27 de septiembre en la ciudad de Monterrey. El show fue un éxito rotundo, por lo que la segunda fecha no se hizo esperar. Para finales de noviembre, su segundo concierto se realiza en la ciudad de Guadalajara con gran éxito. Sin embargo, ya no se han confirmado más fechas para esta gira.

Discografía

Discografía dentro del grupo Fandango 

 Contrastes (2.ª edición, 1986)
 Autos, moda y rock and roll (1987)
 ¡Hola! Qué tal (1988)

Discografía dentro del grupo Timbiriche 

 Timbiriche 11 (1992)
 Timbiriche XII (1993)

Singles 
 Muriendo lento (2017)

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20100929204743/http://www.capetillogaytan.com/Alexa_Lozano.htm

Nacidos en Monterrey
Cantantes en español
Cantantes femeninas de México
Miembros de Timbiriche
Miembros de Fandango